«Аполло́н» () — американский трёхместный пилотируемый космический корабль серии «Аполлон», совершивший первый международный космический полёт со стыковкой с советским космическим кораблём «Союз-19». Запуск (NSSDC ID 1975-066A) был осуществлён 15 июля 1975 года в рамках проекта совместного экспериментального полёта «Союз — Аполлон» (ЭПАС, ASTP). Пятнадцатый пилотируемый полёт в серии «Аполлон». Для полёта использовалась специальная модификация околоземной версии (без лунного модуля) корабля серии «Аполлон» с разработанным стыковочно-шлюзовым переходным отсеком с андрогинно-периферийным стыковочным узлом АПАС-75, которые в других полётах не использовались ни до, ни после.

С окончанием полёта корабля 24 июля 1975 года завершилась также и программа «Аполлон», и в течение почти шести лет, до первого полёта «Шаттла» 12 апреля 1981 года, Советский Союз обладал монополией на пилотируемые полёты в космос.

Экипаж 
 Томас Стаффорд — командир, 4-й полёт
 Вэнс Бранд — пилот командного модуля, 1-й полёт
 Дональд Слейтон — пилот стыковочного модуля, 1-й полёт

Дублирующий экипаж 
 Алан Бин — командир, 3-й полёт
 Роналд Эванс — пилот командного модуля, 2-й полёт
 Джек Лаусма — пилот стыковочного модуля, 2-й полёт

Резервный экипаж 
Кэрол Бобко, Роберт Криппен, Роберт Овермайер, Ричард Трули

Подготовка 
Астронавты прошли совместные тренировки с экипажем «Союз-19» на тренажёрах КК в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (СССР) и в Центре пилотируемых полётов им. Л.Джонсона (США).

Описание полёта

Фотогалерея

См. также 
 Союз — Аполлон
 Серия КА «Союз»
 Серия КА «Аполлон»
 Таблица пилотируемых полётов по американской программе «Аполлон»
 История космонавтики

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Союз — Аполлон
Программа «Аполлон»
Пилотируемые космические аппараты США
1975 год в США
1975 год в СССР